Rattanakosin (eiland), een eiland in Bangkok
Rattanakosin (periode), een periode in de Thaise geschiedenis (1782-1932)
Rattanakosin Sakarat, een Thais systeem van jaartelling